Julio Quintana Rodríguez é um árbitro de futebol paraguaio.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Paraguai